Fort Bragg kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Fort Bragg (Californië)
Fort Bragg (North Carolina)